Естансија де лос Гарсија има више значења:

 Естансија де лос Гарсија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Естансија де лос Гарсија (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику